Van Calcar o Van Kalkar puede referirse a:

 Jan van Calcar (1499- 1546), pintor flamenco afincado en Italia; o
 Jan Joest van Calcar (1450 - 1519), pintor flamenco.